Beurer è un nome di famiglia tedesco.

Aziende
 Beurer - azienda tedesca di tecnologia medica e elettrodomestici

Persone

 Johann Ambrosius Beurer (1716-1754) - naturalista tedesco 
 Monica Beurer (* 1961) - fotografa svizzera
 Wolfgang Beurer - pittore tedesco